Haarhausen ist der Name folgender Orte:

 Haarhausen (Borken), ein Ortsteil der Stadt Borken in Hessen
 Haarhausen (Hilchenbach), ein Ortsteil der Stadt Hilchenbach in Nordrhein-Westfalen
 Haarhausen (Homberg), ein Ortsteil der Stadt Homberg (Ohm) in Hessen
 Haarhausen (Amt Wachsenburg), ein Ortsteil der Gemeinde Amt Wachsenburg in Thüringen
 Haarhausen (Wuppertal), ein Ortsteil der Stadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen
 Haarhausen (Wermelskirchen), ein Ortsteil von Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Harhausen